ДЮШ на "Академик" Свишов е най-голямата, най-старата и най-продуктивната футболна школа в централна северна България.

Известни футболисти, произлезли от школата са Цанко Цветанов, Анатоли Нанков, Зарко Мачев, Тодор Борисов.